Jacob Blanquet de la Haye (), officier de marine et gouverneur des Indes orientales français ;
 Samuel Blanquet (1686-1757), spéléologue français ;
 Armand Blanquet du Chayla (1759-1826), officier de marine français ;
 Étienne Blanquet de Rouville (1768-1838), prélat français ;
 Albert Blanquet (1826-1875), écrivain et chroniqueur français ;
 Aureliano Blanquet (1848-1919), militaire mexicain ;
 Josias Braun-Blanquet (1884-1980) botaniste suisse ;
 Stéphane Blanquet (1973-), artiste plasticien et dessinateur français ;
 Estelle Blanquet (1974-) didacticienne des sciences française.